Het zijn net mensen (Nederlands televisieprogramma), televisieprogramma van RTL 4 uit 2014 gepresenteerd door Paul de Leeuw en later door Humberto Tan
Het zijn net mensen (Vlaams televisieprogramma), televisieprogramma van VIER uit 2015 gepresenteerd door Gert Verhulst